Деалу Виилор има више значења:

 Деалу Виилор (Појана Лакулуј), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Деалу Виилор (Мошоаја), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Деалу Виилор (Горж), насеље у округу Горж у Румунији